Boja kan syfta på:

 Bojor, kraftiga anordningar som syftar till att begränsa en persons rörelsefrihet

Geografi

Indonesien 

 Boja, Batang, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Boja, distrikt, Jawa Tengah, 
 Boja, Kendal, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar